Система — множина взаємопов'язаних елементів, що взаємодіє з середовищем, як єдине ціле.
 Система (сукупність принципів) – сукупність принципів, покладених в основу певного вчення. 
 Система відліку – тіло або група незмінно розташованих одне до одного тіл, відносно якого (яких) визначають рух іншого тіла чи місце події в певний момент часу.

Див. також
 Система природи (значення)